Грандж — музичний напрям, піджанр альтернативного року.
 Жан-Батіст Гранж (нар. 1984) — французький гірськолижник, чемпіон світу.

 Гранж — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Гранж — громада у Швейцарії в кантоні Фрібур

Див. також